Doppelgesicht steht für:
 Das Doppelgesicht, deutscher Stummfilm (1917)
 Diprosopus, angeborene Fehlbildung
 Trovatore bifronte, der Doppelgesichtige, Beiname Wilhelm IX. (Aquitanien)
Siehe auch:
 Two-Face
 Janus (Mythologie)